Dominique Dhombres est un journaliste français.
 Jean Dhombres (né en 1942) , est un mathématicien et un historien des mathématiques français.
 Pierre Dhombres (1906-1995) est un syndicaliste et mutualiste français.
 Pierre Dhombres (1922-1944) est un résistant du maquis Bir-Hakeim du Languedoc.

Dombres est un nom d'origine cévenol (de la région des Cévennes, vallées au sud du Massif central en France) dont l'étymologie signifie en patois "maison à l'ombre". La lettre H après le D fut introduite lors des guerres de Religion au  et affirmait l'appartenance au protestantisme cévenol dont les partisans s'appelaient Huguenots. (cf musée du désert à Mialet).